Коле́сників — українське прізвище, утворене від колесник («колісник», «стельмах»).

 Колесників Юрій — бандурист, артист.

Див. також 
 Колесников — російське прізвище
 Колісник — українське прізвище
 Колесниково
 Колісникове (значення)

Українські прізвища
Прізвища на -ів